Cishan-Peiligang-Kultur ist ein Sammelbegriff für die von manchen Forschern als eine Kultur betrachteten neolithischen Kulturen der Cishan-Kultur und der Peiligang-Kultur. Siehe unter 

Cishan-Kultur und
Peiligang-Kultur